

Geografia
 Hama – città della Siria

Letteratura
 Háma – personaggio del romanzo Il Signore degli Anelli

Aziende
 Hama – azienda tedesca di componenti e apparecchi per la fotografica e l'informatica